Herresingleturneringen ved French Open 2009 er den 108. herresingleturnering ved French Open i tennis. Forsvarende mester er Rafael Nadal, som i 2008 vandt titlen for fjerde gang i træk.

Rafael Nadals sejr i anden runde over Tejmuraz Gabasjvili var spanierens 30. sejr i træk i turneringen, og han slog dermed Chris Everts rekord på 29 sejre i træk ved French Open, som blev sat i perioden 1974-81.

Spillere

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr. 13. april 2009, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (markeret med Q nedenfor), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte to spillere afbud, og de blev erstattet af to lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Rangeringerne i tabellen ovenfor er angivet på baggrund af ATP's verdensrangliste pr. 18. maj 2009, som ligeledes er den rangliste, der er anvendt til seedning af spillerne.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2009
 French Open-mesterskabet i herredouble 2009
 French Open-mesterskabet i damedouble 2009
 French Open-mesterskabet i mixed double 2009

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    

Herresingle 2009
2009
ATP Tour 2009